Кузнечиха — топоним в России.

Населённые пункты 
 Кузнечиха — село в Шипуновском районе Алтайского края.
 Кузнечиха — деревня в Коношском районе Архангельской области.
 Кузнечиха — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Кузнечиха — деревня в Холмогорском районе Архангельской области.
 Кузнечиха — деревня в Ковровском районе Владимирской области.
 Кузнечиха — деревня в Белозерском районе Вологодской области.
 Кузнечиха — деревня в Вашкинском районе Вологодской области.
 Кузнечиха — деревня в Никольском районе Вологодской области.
 Кузнечиха — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Кузнечиха — деревня в Тотемском районе Вологодской области.
 Кузнечиха — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Кузнечиха — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Кузнечиха — деревня в Лухском районе Ивановской области.
 Кузнечиха — деревня в Палехском районе Ивановской области.
 Кузнечиха — деревня в Савинском районе Ивановской области.
 Кузнечиха — деревня в Шарьинском районе Костромской области.
 Кузнечиха — деревня в составе Советского района Нижнего Новгорода.
 Кузнечиха — деревня в Ветлужском районе Нижегородской области.
 Кузнечиха — село в Осинском районе Пермского края.
 Кузнечиха — село в Спасском районе Татарстана.
 Кузнечиха — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Кузнечиха — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.
 Кузнечиха — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

Микрорайоны 
 Кузнечиха — микрорайон Нижнего Новгорода.

Гидрографические объекты 
 Кузнечиха — река в Республике Коми и Архангельской области.
 Кузнечиха — крупный рукав Северной Двины в дельте.

См. также 
 Деревенька Кузнечиха